François Vaxelaire (1840-1920), oprichter van de warenhuisketen Au Bon Marché
François Vaxelaire (1921-1990), kleinzoon van de voorgaande